Muín-ad-Din Unur, (?-1149), atabeg de Damasc.
 Muín-ad-Din (?-1387), historiador persa.